Spicule (ster), astronomisch begrip
 Spiculum (rondworm), naaldachtig uitsteeksel bij rondwormen (de Engelstalige term is Spicule)